Акса́йское викариа́тство — викариатство Донской епархии Русской православной церкви, существовавшее в 1871—1928 годах. Название получило по станице Аксайской (ныне город Аксай Ростовской области).

Учреждено 25 мая 1871 года как викариатство Донской епархии. Епископы Аксайские жили в Новочеркасске. Как указывается в жизнеописании первого епископа Аксайского Никанора (Бровковича), викариатство было очень бедное, как и сама Донская кафедра. В 1880—1885 годах викариатство не замещалось. В связи с гонениями на Церковь и недостатком архиереев Аксайское викариатство после 1928 года не замещалось и прекратило существование.

Епископы 
 Никанор (Бровкович) (4 июля 1871 — 25 декабря 1876)
 Нестор (Метаниев) (17 апреля 1877 — 8 сентября 1880)
 Флавиан (Городецкий) (2 февраля — 24 июня 1885)
 Серафим (Жемчужников) (21 июля 1885 — 17 октября 1887)
 Августин (Гуляницкий) (30 сентября 1887 — 24 декабря 1888)
 Иоанн (Митропольский) (12 августа 1889 — 9 апреля 1910)
 Гермоген (Максимов) (9 мая 1910—1919)
 Митрофан (Гринёв) (27 июня — сентябрь 1921)
 Модест (Никитин) (сентябрь 1921 — весна 1922)
 Захария (Лобов) (14 октября 1923 — февраль 1928)
 Серафим (Протопопов) (10 мая — 10 июля 1928)

Примечания

Ссылки 
 Аксайское викариатство на сайте «Русское православие»

Упразднённые викариатства Русской православной церкви
Появились в 1871 году
Исчезли в 1928 году